4 AM – gruppo musicale olandese
 4am – singolo degli Our Lady Peace del 1998
 4:AM Forever – singolo dei Lostprophets del 2007
 4 AM – singolo di Cherry Ghost del 2007
 4:AM – singolo di Tim Scott del 2009
 4 AM – singolo di Melanie Fiona del 2011
 4 AM – singolo degli Scooter del 2012